Чирри () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чирри, Джованни Баттиста (1724—1808) — итальянский композитор, органист и виолончелист.
  (1711—1787) — итальянский органист.